Robotron: 2084 (часто называемая просто «Роботрон») — аркадный автомат, созданный в 1982 году компанией Vid Kidz (Юджин Джарвис () и Ларри Демар ()) для Williams Electronics. Игра имела уникальное для своего времени управление, в котором было два восьмипозиционных джойстика (один для перемещений, второй для стрельбы) в отличие от более типичной конфигурации с единственным джойстиком и кнопкой стрельбы.

В 1990 году Williams выпустила игру Smash TV с похожим игровым процессом и двумя такими же джойстиками, как и в Роботроне.

Обзор 
Каждый уровень, или «волна» Роботрона состоит из небольшого гуманоидного мутанта («последняя надежда человеческой расы») которым управляет игрок, в центре толпы враждебных роботов. Игрок использует два джойстика, чтобы одновременно убегать от врагов и увёртываться от их выстрелов с помощью первого, и отстреливаться от врагов в других направлениях с помощью второго. После уничтожения всех врагов, которых можно уничтожить, игрок переходит к следующей волне, встречаясь со всё более быстрыми и более многочисленными врагами.

По игровому полю разбросаны медленно передвигающиеся «гуманоиды», которых нужно спасать — клоны последней человеческой семьи состоящие из Мамы, Папы и Мики. Прикосновение к этим клонам до того, как их убивают Халки или Мозги приносит игроку от 1000 до 5000 очков, последовательно увеличивающихся с шагом 1000, которые сбрасываются вновь на 1000, если игрок умирает или происходит смена «волны». В игре нет конца, а смерть персонажа является неизбежной, но через каждые 25000 очков игрок получает дополнительную жизнь, что делает спасение гуманоидов важной задачей.

Враги 
Враги, с которыми встречается игрок следующие:

 Электроды (0 очков). Неподвижные объекты, разбросанные по экрану. Хотя их опасность минимальна, они могут не вовремя вставать на пути. Электроды можно уничтожать, но они не приносят очков.
 Ground Roving Unit Network Terminators (GRUNT) (100 очков). Эти туповатые враги просто двигаются в сторону игрока. Они не стреляют, но появляются в большом количестве и с каждой волной двигаются всё быстрее, что делает их опасными. Они единственный вид роботронов, которые погибают при контакте с электродами. Огромное количество Грюнтов появляется во время 9 волны, а затем через каждые 10 волн после неё.
 Халки. Квадратные зелёные роботы, которые случайным образом передвигаются по экрану. Их никак нельзя уничтожить, но если в них попадает выстрел, они немного отодвигаются. И хотя они не гоняются сознательно за игроком, они пытаются блокировать огонь игрока по другим роботам, в первую очередь Сфероидам. Их не надо уничтожать, чтобы завершить волну. Халки убивают любого гуманоида, с которым вступают в контакт. Они также уничтожают электроды, если соприкасаются с ними.
 Сфероиды (1000 очков). Это круглые, красные объекты, которые быстро перемещаются по игровому полю и производят Инфорсеров. Сфероиды убивают при соприкосновении, но их настоящая опасность это несколько Инфорсеров, которых они могут произвести в течение некоторого времени, так что их лучше немедленно уничтожать. Через некоторое время Сфероиды сами исчезают, вероятно после создания шести Инфорсеров.
 Инфорсеры (150 очков). Это жёлтые роботы, которые быстро стреляют, целясь в направлении игрока. Поодиночке они не представляют большой опасности, но при определённом числе на поле они становятся опасными. Они также часто перепрыгивают через весь экран, убивая игрока, если при этом соприкасаются с ним. Как Мозги и Танки они выстреливают чем-то похожим на крылатые ракеты (25 очков)
 Мозги (500 очков). Эти медлительные враги голубого цвета появляются в каждой пятой волне, которая также содержит большое количество гуманоидов. Сами по себе мозги почти безобидны, но они превращают гуманоидов в Прогов (100 очков), быстро передвигающихся разрушителей, которые безжалостно обстреливают игрока, а также выстреливают большое количество самонаводящихся, непредсказуемых крылатых ракет (25 очков), от которых тяжело сбежать.
 Кварки (1000 очков). Это жуткие, квадратные, пульсирующие объекты, которые в большом количестве производят Танки. (В ранней версии игры Кварки назывались «Кубоидами» в режиме заставки — . В последующих версиях это было исправлено.)
 Танки (200 очков). Эти красные твари умеют быстро стрелять выстрелами, которые отскакивают как баскетбольные мячи и от них очень трудно увернуться. Из-за несовершенства аппаратуры игрового автомата, Танки перестают стрелять, если на игровом поле было сделано 20 выстрелов и не был уничтожен ни один танк. Если танк уничтожается, этот счётчик сбрасывается в 0.

Наследие 
В 1984 году Юджин Джарвис () и Vid Kidz сделали продолжение Robotron: 2084 — другую аркадную игру, Blaster. И хотя игровой процесс отличается, она происходит в 2085 году, когда роботроны полностью уничтожили человеческую расу.

Как и Tempest, она сочетает брутальный, высокоскоростной игровой процесс и психоделическую графику. Хотя было сделано несколько портов (включая версию 1996 года для ПК, Robotron X для PlayStation, и Robotron 64 для Nintendo 64 в 1998 году), многие считают первоначальный аркадный автомат самой лучшей версией. Прямой порт игры был включён в Midway Arcade Treasures, сборник аркадных игр для консолей Nintendo GameCube, PlayStation 2 и Xbox, выпущенный в 2003 году.

В июле 2000 года Midway лицензировала Robotron: 2084 вместе с другими играми Midway фирме Macromedia Shockwave для использования в онлайновом апплете для демонстрации возможностей платформы Shockwave. Портирование было сделано фирмой Digital Eclipse. Сейчас эта версия свободно доступна для игры в Shockwave в виде веб-апплета.

В 2004 году канадский разработчик под ником ZI-XIAO LIANG сделал ремейк оригинальной игры для PC под названием Robotron Blitz. Ремейк отличается более повышенной сложностью, даже несмотря на то, что передвижение в оригинале осуществлялось в восьми направлениях, а в ремейке лишь в четырёх, что изначально является упрощением. Но даже при более повышенной сложности, общее впечатление от игры остаётся положительным.

В ноябре 2005 года, в преддверии запуска Xbox 360, Microsoft начала предлагать Robotron: 2084 для скачивания из их сервиса Xbox Live Arcade. В данной версии игра была дополнена оптимизированной для высокого разрешения графикой и режимом совместной сетевой игры для двух игроков через сервис Xbox Live. В совместном режиме один игрок контролирует движения, а другой управляет стрельбой. Эти роли меняются в конце раунда. Кроме того, очки попадают в сетевую рейтинговую таблицу.

В дополнении Automatron к Fallout 4 имеется адаптированная под игровой мир игра Robotron: 2084, но встречается в игре она под названием Automatron.

История 
 Первоначальное название игры было «2084 — Robotron», но название Роботрон широко использовалось практическими всеми участниками, и незадолго до начала производства игра была переименована. Вот почему рисунок на боку корпуса состоит просто из числа 2084, написанного вертикально.
 Идея управления с помощью двух джойстиков (левый — двигаться, правый — стрелять) Джарвису пришла после повреждения его правой руки в автокатастрофе. Игра Berzerk также сыграла роль, так как Джарвис мечтал о возможности двигаться и стрелять без необходимости останавливаться. (Berzerk использует единственный джойстик, и игроку приходится останавливаться чтобы прицелиться и выстрелить).
 Исходной концепцией Роботрона была версия в реальном времени классической игры для UNIX Robots, вначале написанная на Бейсике. В первой версии игрок должен был попытаться завлекать роботов в направлении электрифицированных препятствий, которые уничтожили бы их. Со временем были добавлены возможность отстреливаться, различные типы роботов, спасение людей и т. д.
 Одной из настроек, которые оператор мог сделать в игре, является «Красивый Режим Заставки Да/Нет». Это убирает вращающуюся рамку с заглавной страницы режима заставки. Настройка была включения для тех случаев, когда аппаратура от прямого доступа к памяти перегревалась и в режиме заставки игра падала. К счастью, это оказалось не особо нужным и включалось очень редко или вообще никогда.
 Вышедший 10 марта 2006 года выпуск комиксов Стивена Нотли () Bob the Angry Flower назывался Robotron 2083 со ссылкой на аркадную игру — с подтекстом, что семена революции роботов были посеяны главным героем за год до событий игры.
 Общее количество произведённых автоматов оценивается в 18 тыс. штук. 
 Robotron 2084 является «любимой игрой всех времён» игрового дизайнера Юджина Джарвиса, игрового дизайнера Марка Трумелля (NBA Jam и Smash TV), и музыканта и продюсера Тода Рундгрина ().

Примечания

Ссылки 
 Robotron: 2084 Review (Atari Lynx) Defunct Games
 Статья в журнале Creative Computing Video & Arcade Games, посвящённая стратегии игры
 Описание игры для Xbox 360 Live Arcade
 статья в The Dot Eaters об Роботроне, Джарвисе и Уильямсе
 Robotron bounty for million on hard at Red 5 Studios
 http://www.robotron-2084.co.uk
 Список врагов, появляющихся в каждой волне в Роботроне
 О ремейке Robotron Blitz для PC на сайте Gamin.ru

Компьютерные игры 1982 года
Игры для Apple II
Игры для аркадных автоматов
Игры для Atari 5200
Игры для Atari 7800
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры для Atari ST
Игры для BBC Micro и Acorn Electron
Игры для Commodore 64
Игры для Commodore VIC-20
Игры для мобильных телефонов
Игры жанра Shoot 'em up
Компьютерные игры-антиутопии